Villers-Bocage puede referirse a:
 Villers-Bocage, comuna francesa de Somme; o
 Villers-Bocage, comuna francesa de Calvados.